Главный мышелов правительственной резиденции () — официальное звание, даваемое коту, официально проживающему в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Только двум котам — Хамфри и Ларри, этот титул был присвоен официально, а всех остальных котов так называют неофициально.

Подобная придворная должность кота, бывшего мышеловом и, одновременно с этим, придворным питомцем, существовала ещё во времена короля Генриха VIII.

С 3 июня 1929 года из британской казны стали выделять по 1 пенни в день на содержание кота в должности главного мышелова. В апреле 1932 года сумма содержания увеличилась до 1 шиллинга и 6 пенсов в неделю (3 пенса в день). Ныне главный мышелов обходится казне уже в 100 фунтов в год (30 пенсов в день).

Примечания 

Кошки резиденции премьер-министра Великобритании
Достопримечательности Лондона